

Biologia
Espinho (botânica)
Espinho (zoologia)

Geografia de Portugal
Espinho (Portugal) — cidade e município no distrito de Aveiro

Freguesias 
Espinho (freguesia) — do concelho homónimo
Espinho (Braga)
Espinho (Mangualde)
Espinho (Mortágua)

Outros usos 
Sporting Clube de Espinho — clube de futebol

Desambiguações de biologia
Desambiguações de topônimos